FRF steht für:
 Federația Română de Fotbal, der rumänische Fußballverband
 Forschungsreaktor Frankfurt (FRF-1 und FRF-2)
 Französischer Franc, die ehemalige Währungseinheit Frankreichs
 Französische Sprache in Frankreich, historischer Ethnologue-Code
 Friesischer Rundfunk, ein niedersächsischer Privatsender
 Rhein-Main Air Base, ein Stützpunkt der US-Luftwaffe in Deutschland als IATA-Code
 Freies Radio Freistadt, ein Freies Radio in Freistadt, Oberösterreich, Österreich

FR-F steht für:
 Centre-Val de Loire, ehemaliger ISO-3166-2-Code der französischen Region

FRF